Goniometrie
 De euclidische meetkunde die zich bezighoudt met de eigenaardigheden van een driehoek
 Driehoeksmeting